Прову́лок Кві́тки-Основ'я́ненка — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Квітки-Основ'яненка — провулок у місті Київ.
 Провулок Квітки-Основ'яненка — провулок у місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки